Семён Семёнович Мазараки (1787—1854) — генерал-лейтенант, начальник Сестрорецкого оружейного завода.

Биография 
Родился 23 июля 1787 года. Образование получил во 2-м кадетском корпусе, из которого выпущен в 1805 году в артиллерию.

В 1806—1807 годах принимал участие в кампании против французов в Восточной Пруссии, отличился в сражении при Прейсиш-Эйлау.

За отличие во время Отечественной войны 1812 года был награждён орденами св. Анны 4-й степени и св. Владимира 4-й степени с бантом. В Заграничной кампании 1813 года он заслужил себе орден св. Анны 2-й степени и прусский орден «Pour le Mérite». 6 февраля 1814 года Мазараки был награждён орденом св. Георгия 4-й степени (№ 2822 по кавалерскому списку Григоровича — Степанова)

Князь Сергей Волконский в своих воспоминаниях так описал вклад С. С. Мазараки в сражение: "Капитан Мазараки стал оныя <ворота> громить ядрами, и вскоре ворота в дребезги, и доступ в город был совершенно открыт...". 

Волконский был убежден, что взятие Суассона - это заслуга С. С. Мазараки.

В 1820 году произведён в полковники, 28 февраля 1829 года получил чин генерал-майора.

8 марта 1834 года назначен начальником Казанского порохового завода и исполнял обязанности  до апреля 1836 года.

В 1839 году назначен на должность командира Сестрорецкого оружейного завода.

В 1837 году награждён орденом св. Станислава 2-й степени со звездой. В 1845 году произведён в генерал-лейтенанты.

Во время управления Мазараки Сестрорецким заводом на заводе была устроена особая мастерская для выделки образцов различного вооружения, по которым на других оружейных заводах делались серийные изделия, и были проведены первые опыты по изготовлению нарезных ружей.

20 февраля 1847 г.  Высочайшим приказом назначен заседающим в Общее  Присутствии Артиллерийского Департамента Военного министерства.

Скончался в Санкт-Петербурге 8 октября 1854 года, похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Семья 
Жена - Анна Ильинична Мазараки (урожд. Дебольцова) (р. 1795, Воронеж - август 1870) - дочь издателя, публициста, переводчика Ильи Николаевича Дебольцева.

Дети:

Семен Семенович (10.06. 1823, Воронеж - 26.06.1888, Кишинёв) - полковник в отставке, с 1874 года именовался как Мазараки-Дебольцев.

Илья Семенович ( 3.07.1824, Воронеж - после 1862) - полковник в отставке, директор Воронежского попечительского о тюрьмах комитета.

Николай Семенович (15.11.1825, Воронеж - 16.03.1873, Екатеринослав) -  генерал-майор. Участник обороны Севастополя.

Александра Семеновна (28.09.1828, Воронеж - после 1910) - в замужестве Сафонова.

Андриан Семенович (18.08. 1835, Воронеж - 4.01. 1906, Ницца) - меценат, музыкант.

Примечания

Источники 
 Волков С. В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. М., 2009
 Сестрорецкий инструментальный завод имени Воскова. 1721—1967. Очерки, документы, воспоминания. Л., 1968
 Список генералам по старшинству. Исправлено по 20 июня. СПб., 1840
 Степанов В. С., Григорович П. И. В память столетнего юбилея императорского Военного ордена Святого великомученика и Победоносца Георгия. (1769—1869). СПб., 1869

Выпускники Второго кадетского корпуса
Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры ордена Pour le Mérite
Кавалеры ордена Святой Анны 4-й степени
Кавалеры ордена Святой Анны 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Станислава 2-й степени
Кавалеры ордена Святого Владимира 4-й степени
Начальники Казанского порохового завода
Начальники Сестрорецкого оружейного завода